Roezl kan som auktorsförkortning betyda:

 Benedikt Roezl
 Benedict Roezl

Robotskapade auktorsförkortningar